Муша

 Муша (Муса) — река в северной части Литвы и южной части Латвии.
  — деревня в провинции Асьют (Египет).
  — деревня в Руанде.
 Муша — село в Советском районе Кировской области (Россия).
 Муша - небольшой коралловый остров у побережья Джибути.